Deborah Harkness – accademica e scrittrice statunitense
 Frederick Harkness Humphreys – tiratore di fune e lottatore britannico
 Jack Harkness – calciatore scozzese
 Jerry Harkness – ex cestista statunitense
 Nancy Harkness Love – aviatrice statunitense
 Rebekah Harkness – compositore, scultrice e filantropa statunitense
 Steve Harkness – ex calciatore inglese